Blaschka ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Blaschka (1892–1970), deutscher Philologe
 Gerta Blaschka (1908–1999), deutsche Prähistorikerin und Geodätin
 Leopold Blaschka (1822–1895), böhmischer Glasbläser
 Robert Blaschka (* 1958), österreichischer Fechter
 Rudolf Blaschka (1857–1939), böhmischer Glasbläser

Siehe auch:
 Glasmodelle der Blaschkas
 Blaszka
 Blaschke
 Blaschko
 Plaschka